Wadi (rivierdal), een meestal droog rivierdal 
Wadi (infiltratievoorziening), een regenwaterinfiltratievoorziening
Wadi (prinsdom), een prinsdom in Brits-Indië
Wadi (dialect), een dialect van het Bata
Wadi (India), een census town in India

Zie ook 
Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (Waadi), een Nederlandse wet